«Суперме́н: Насле́дие» () — предстоящий американский супергеройский фильм, основанный на комиксах издательства DC Comics о Супермене. Фильм производится DC Studios, будет распространяться Warner Bros. и станет первой кинокартиной медиафраншизы «Вселенная DC» (DCU), а также перезапуском . Режиссёром и сценаристом фильма выступит Джеймс Ганн. В фильме Супермену приходится смириться со своим инопланетным происхождением с помощью своей земной семьи.

К октябрю 2014 года началась разработка сиквела фильма Расширенной вселенной DC (DCEU) «Человек из стали» (2013), в котором Генри Кавилл вернулся бы к роли Супермена, но планы изменились после того, как фильм «Лига справедливости» (2017) столкнулся со . К маю 2020 года работа над сиквелом «Человека из стали» была приостановлена. В конце августа 2022 года Ганн был нанят для работы над отдельным фильмом о Супермене. Разговоры о продолжении «Человека из стали» возобновились в октябре 2022 года, но эти планы были изменены, когда Ганн и  стали главами DC Studios. В декабре Ганн раскрыл, что работает над сценарием для нового фильма о Супермене, спустя месяц было объявлено название, а в марте Ганн официально стал режиссёром. Сюжет, в частности, будет вдохновлён комиксом Гранта Моррисона и  «Супермен: Все звёзды» (2005—2008).

Премьера фильма «Супермен: Наследие» запланирована на 11 июля 2025 года. Проект станет частью первой главы DCU под названием «Боги и монстры».

Сюжет 
Кларк Кент / Супермен пытается смириться со своим  наследием, живя со своей человеческой семьёй в Смолвиле, штат Канзас.

Персонажи 
 Кларк Кент / Супермен:  и молодой журналист газеты  в Метрополисе.
 Лоис Лейн: Репортёр Daily Planet и коллега Кента.

Производство

Предыстория 
В 2012 году компания Warner Bros. Pictures задумала фильм «Человек из стали» (2013), основанный на персонаже DC Comics Супермене, как начало расширенной вселенной, ставшей известной как «Расширенная вселенная DC» (DCEU). В октябре 2014 года было представлено полное расписание проектов, самые большие надежды возлагались на второй фильм DCEU «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016) после того, как «Человек из стали» не оправдал финансовых ожиданий студии. Тем не менее, была начата работа над продолжением «Человека из стали», в котором Генри Кавилл должен был вернуться к роли Кларка Кента / Супермена. Режиссёр «Человека из стали» Зак Снайдер рассказал о том, что до начала работы над «Бэтменом против Супермена» в качестве антагонистов для сиквела рассматривались  узники из первого фильма и персонаж Брейниак. В августе 2016 года разработка продолжения «Человека из стали» активно велась и являлась главной задачей студии, что в следующем месяце подтвердила менеджер Кавилла Дэни Гарсия. В ноябре исполнительница роли Лоис Лейн в «Человеке из стали» Эми Адамс заявила, что студия работает над сценарием. Главным кандидатом на пост режиссёра для Warner Bros. был Мэттью Вон, и в марте 2017 года он вступил в первоначальные переговоры со студией. Вон совместно с автором комиксов Марком Милларом ранее, ещё до работы над «Человеком из стали», предлагал идею трилогии о Супермене, в которой планета Криптон не будет уничтожена до тех пор, пока Супермен не станет взрослым. После  фильма «Лига справедливости» (2017) Warner Bros. решила пересмотреть свой подход к проектам DC. К концу 2017 года сообщалось, что сиквел «Человека из стали» выйдет «не скоро, если вообще выйдет». По словам продюсера «Лиги справедливости» Чарльза Ровена, велись обсуждения идей для сюжета, но самого сценария не было.

До премьеры фильма «Миссия невыполнима: Последствия» в июле 2018 года режиссёр Кристофер Маккуорри и Кавилл пришли в Warner Bros. со своей идеей нового фильма о Супермене, но её отвергли. Позднее в 2018 году студия попросила Джеймса Ганна написать и поставить фильм о Супермене, но он сомневался в том, хочет ли он сам взяться за персонажа, и вместо этого предпочёл снять фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет» (2021). В сентябре переговоры с Кавиллом на предмет его камео в фильме «Шазам!» (2019) были завершены из-за его требований по контракту, а также из-за занятости Кавилла на съёмках «Последствий». Сообщалось, что пути актёра со студией разойдутся и он не вернётся к роли в будущих проектах, однако в ноябре 2019 года Кавилл заявил, что он не отказывался от роли и всё ещё хочет отдать ей должное. В тот момент времени Warner Bros. не была уверена, в каком направлении будет развиваться персонаж, и обсуждала его с «высокими талантами», в том числе с Джей Джей Абрамсом, чья компания Bad Robot Productions подписала договор с материнской компанией Warner Bros. WarnerMedia, и Майклом Б. Джорданом, решившим сыграть темнокожую версию персонажа. К маю 2020 года Warner Bros. приостановила работу над сиквелом «Человека из стали», но Кавилл вёл переговоры о появлении в одном из будущих фильмов DC. В феврале 2021 года было объявлено, что  напишет сценарий к новому фильму о Супермене, который спродюсирует Абрамс. Фильм должен был представить в роли Супермена темнокожего актёра, и предполагалось, что эту роль воплотит Джордан.

Разработка 
В апреле 2022 года Discovery, Inc. и WarnerMedia слились воедино, образовав Warner Bros. Discovery (WBD), главой которой стал . Новая компания собиралась перестроить DC Entertainment, и Заслав начал поиски человека, похожего на президента Marvel Studios Кевина Файги, который занял бы пост главы новой дочерней компании. Заслав и WBD считали, что DC не хватает «последовательной креативной и брендовой стратегии» и компания слишком редко использует Супермена. Приблизительно в конце августа 2022 года Ганн был нанят для работы над новым фильмом о Супермене, существующем отдельно от сиквела «Человека из стали», и в процессе встречался с Заславом. В октябре того же года Кавилл появился в качестве камео в сцене после титров фильма DCEU «Чёрный Адам» (2022), и появились сообщения о том, что Warner Bros. возобновляет работу над сиквелом «Человека из стали». Ровен стал продюсером нового фильма, а студия начала поиски сценаристов. Руководство хотело привлечь к режиссуре Маккуорри, но он не смог принять участия из-за занятости в производстве фильма «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1» (2023) и его продолжения (2024). Фильм Абрамса и Коутса по-прежнему находился в работе. Роль Кавилла в «Чёрном Адаме» была одобрена главами Warner Bros. Майклом де Лукой и Памелой Эбди, когда к ним напрямую обратился исполнитель роли Чёрного Адама Дуэйн Джонсон. Джонсон начал продвигать идею фильма о противостоянии Адама и Супермена, в котором снялся бы Кавилл. Последний подписал одноразовый контракт на появление в «Чёрном Адаме» и лишь на словах был убеждён в том, что продолжит исполнять свою роль в DCEU. Кавилл публично объявил о своём возвращении к роли Супермена в будущих проектах и заявил, что камео в «Чёрном Адаме» — это лишь «малая толика» того, что будет ждать зрителей в будущем. Он был «невероятно рад» тому, что история Супермена продвинется дальше. К тому времени Стивен Найт переработал сценарий, в котором антагонистом выступил Брейниак, однако руководство Warner Bros. не было впечатлено его подходом.

В конце октября 2022 года Ганн и продюсер «Миссии навылет»  стали сопредседателями и директорами новообразованной компании DC Studios. Через неделю после вступления в должности они начали работу над многолетним планом новой франшизы, получившей название «Вселенная DC» (DCU), которая должна стать «софтребутом» DCEU. К середине ноября Ганн приступил к работе над сценарием нового фильма DC. Режиссёр фильма DCEU «Флэш» (2023) Энди Мускетти заявил, что хотел бы снять проект о Супермене, похожий по духу на фильм «Супермен» (1978) Ричарда Доннера. В начале ноября Кавилл рассказал о том, что хотел бы реализовать проект, в котором была бы исследована присущая Супермену «способность отдавать и любить» землян, вдохновляя других на подвиги, а также о своём намерении обсудить с Ганном будущее персонажа. Позднее в том же месяце, когда Ганн и Сафран разрабатывали свои планы, работа над сиквелом «Человека из стали» была приостановлена.

В декабре 2022 года Ганн заявил, что Супермен имеет для DC Studios большое, если не самое большое, значение, а после объявил о работе над сценарием нового фильма о Супермене, который сосредоточится на более молодой версии героя и в котором, следовательно, не снимется Кавилл. Предполагалось, что Ганн также выступит режиссёром. Он позиционирует фильм не как историю происхождения Супермена, а как историю его работы репортёром и взаимодействия с важными персонажами, такими как Лоис Лейн. Ганн и Сафран встретились с Кавиллом, чтобы объяснить своё решение и обсудить его возможное появление в будущем с другой ролью. 31 января Ганн и Сафран представили проекты из своего расписания DCU, которое начинается с первой главы, получившей название «Боги и монстры». Фильм о Супермене, получивший название «Супермен: Наследие», стал первой полнометражной картиной главы. Дата премьеры была назначена на 11 июля 2025 года. Сафран заявил, что хотел, чтобы фильм снял Ганн. По словам Ганна, данной версии Супермена будет около 25 лет, что сделает её более стабилизированной, чем версия Тома Уэллинга из сериала «Тайны Смолвиля» (2001—2011), но при этом она будет моложе версии Кавилла из DCEU, и описал персонажа как «олицетворение правды, справедливости и Американского пути; он — сама доброта в мире, где доброта считается устаревшей». Он добавил, что фильм в особенности будет вдохновлён серией комиксов Гранта Моррисона и  «Супермен: Все звёзды» (2005—2008), и уже на следующий день данная линейка вошла в список бестселлеров среди комиксов на Amazon. В марте сценарист комиксов Том Кинг, работавший над DCU, заявил, что Ганн также выступит режиссёром фильма, что тот вскоре лично подтвердил, а Сафран был утверждён как продюсер. Ганн заявил, что поначалу не решался снимать фильм, несмотря на то, что Сафран и прочие его к этому подталкивали, и понимал, каким образом фокус на достоянии Супермена и его аристократичные родители- и родители-фермеры из Смолвиля, штат Канзас, смогут «дать ему понять, кто он и какой выбор он сделает». Ганн чувствовал эмоциональную связь с данным аспектом через своего покойного отца, чей день рождения совпадает с первоначальной датой премьеры фильма.

Премьера 
Фильм «Супермен: Наследие» выйдет в прокат США 11 июля 2025 года. Проект станет частью первой главы DCU под названием «Боги и монстры».

Примечания 

Фильмы США 2025 года
Драматические боевики США
Американские фильмы о супергероях
Фильмы по сценариям Джеймса Ганна
Фильмы-перезапуски
Фильмы о Супермене
Экранизации комиксов DC